А1 Етнікі 2011—2012 — 72-ий чемпіонат Греції з баскетболу серед чоловічих команд.

Регулярний сезон

Плей-оф

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Офіційний сайт  
 Офіційна сторінка на eurobasket  
 Чемпіонат Греції на scoresway 

2012
‎Греція
Греція
2011 у грецькому спорті
2012 у грецькому спорті